Gleichstellungsgesetz steht für:

 Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG), zur Gleichstellung von Frauen und Männern
 Landesgleichstellungsgesetz, Deutschland: Gleichstellung von Frauen und Männern
 Behindertengleichstellungsgesetz (Deutschland) (BGG), Bundesbehörden
 Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG), Österreich
 Gleichstellungsgesetz (Schweiz) (GlG)
 Behindertengleichstellungsgesetz (Schweiz) (BehiG)
 Gleichstellungsgesetz (Liechtenstein) (GLG), zur Gleichstellung von Frau und Mann
 Behindertengleichstellungsgesetz (Liechtenstein) (BGlG)

Siehe auch:
 Gleichbehandlungsgesetz (Österreich)
 Gleichstellung (Gesetzgebung anderer Staaten)
 Gleichbehandlungsrichtlinien (EU)
 Antidiskriminierungsgesetz (Begriffsklärung)